El Capo est une telenovela colombienne. Elle a été diffusée en 2009 sur UniMás en Colombie. Cette série a été diffusée en Afrique centrale sur les chaines Canal2 pour le Cameroun et sur Africable,  la chaine panafricaine.

Synopsis 
Pedro Pablo León Jaramillo, alias «el Capo», est le narcotrafiquant le plus recherché de Colombie. Une activité qu'il a toujours réussi à cacher à ses proches et aux autorités. Il est même parvenu à donner sa fille en mariage au fils du ministre de la Défense. Mais quand la vérité éclate, il discute avec sa femme, Isabel Cristina, de la possibilité de changer de vie et de se livrer à la police. Interrompus par Perrys, une tueuse sans pitié chargée de leur protection qui leur annonce l'arrivée imminente de l'armée à leur domicile, ils trouvent refuge dans un bunker secret à partir duquel le narcotrafiquant peut continuer à diriger ses troupes...

Distribution 
Marlon Moreno : Pedro Pablo León Jaramillo
Katherine Velez : Isabel Cristina
Marcela Mar : Marcela Lievano
Diego Trujillo : Guillermo Olguín
Maria Adelaida Puerta : Perrys
Elkin Diaz : Nancho
Natalia Jerez : Julieta
Manuel Sarmiento : Chemo
 : Aristóbulo Vanegas 
Juan Carlos Vargas : Velandia 
Gerardo Calero : Le président

Diffusion internationale 
 : Canal 9
 : TC Televisión
 : MundoFox
 : ATV
 : Unicable
 : Tele Antillas
 : SNT
 : Look Tv
 : Venevision Plus
 : TCS Canal 2
 : France Ô

Voir aussi

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 2009
Série télévisée colombienne des années 2000
Telenovela